Habsburg steht für:
 Habsburg (Burg), Burg im Kanton Aargau, Stammburg der Habsburger

Alles weitere ist davon abgeleitet:

Geographische Objekte:
 Habsburg AG, Gemeinde im Kanton Aargau, benannt nach der Burg Habsburg

Adelsgeschlechter:
 Habsburger, Haus Habsburg, europäisches Adelsgeschlecht
 Habsburg-Lothringen, europäisches Adelsgeschlecht, das in der Tradition des Hauses Habsburg steht und von Kaiserin Maria Theresia (1717–1780), einer gebürtigen Habsburgerin, und deren Gemahl Kaiser Franz I. (Franz Stephan von Lothringen, 1708–1765) abstammt.

Staatswesen:
 Habsburgermonarchie, das historische Staatswesen der Habsburger in Europa (Habsburgerreich)

Schiffe:
 Habsburg (Schiff, 1884), ein Schiff der österreichischen Dampferflotte auf dem Bodensee
 Habsburg, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Riesa (Schiff, 1897)
 Habsburg (Schiff, 1906), ein Passagierschiff der HAPAG

Personen:

von Habsburg:
 Guta von Habsburg (1271–1297), Königin von Böhmen

 Agnes von Habsburg (1315–1392), Herzogin von Schweidnitz-Jauer
 Ursula von Habsburg-Laufenburg († 1456), Gräfin von Habsburg-Laufenburg
 Elisabeth von Habsburg (1437–1505), Tochter von Albrecht II.

aus dem Hause Habsburg-Lothringen:
 Otto von Habsburg (1912–2011), deutsch-österreichischer Politiker und Autor
 Felix Habsburg-Lothringen (1916–2011), Bankier und Wirtschaftsberater
 Gabriela von Habsburg (* 1956), österreichisch-georgische Bildhauerin und Kunstprofessorin
 Francesca Habsburg-Lothringen (* 1958, eingeheiratet), schweizerisch-österreichische Kunstexpertin, Kunstvermittlerin, Sammlerin und Mäzenin
 Walburga Habsburg Douglas (* 1958, geb. Habsburg-Lothringen), Juristin und Politikerin
 Karl Habsburg-Lothringen (* 1961), österreichischer Politiker
 Georg Habsburg-Lothringen (* 1964), Manager und Sonderbotschafter
 Eduard Habsburg-Lothringen (* 1967), deutscher Drehbuchautor und Philosoph
 Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen (* 1997), österreichischer Automobilrennfahrer